Don't be afraid of the dark (album), een muziekalbum uit 1988 van de Amerikaanse bluesgitarist en -zanger Robert Cray.
 Don't be afraid of the dark (nummer), een single afkomstig van dat album.
 Don't Be Afraid of the Dark (1973), een horrorfilm uit 1973 onder regie van John Newland.
 Don't Be Afraid of the Dark (2010), een remake van bovenstaande film uit 2010.